

Persone 
Kenzō – XXIII imperatore del Giappone fra il 485 ed il 487
Kenzō Takada (1939) – stilista giapponese e fondatore dell'omonima maison KENZO
Kenzo – batterista del gruppo musicale visual kei Ayabie

Altro
Kenzō – nome proprio di persona giapponese
5526 Kenzo – asteroide della fascia principale
Kenzo – casa di moda giapponese
Kenzo Tenma – medico protagonista del manga Monster